Александер Сёрлот (; 5 декабря 1995, Тронхейм) — норвежский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Сосьедад» и сборной Норвегии.

Сын норвежского футболиста Йёрана Сёрлота, известного по выступлениям за «Русенборг» и сборную Норвегии.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Стриндхейм», в составе которого занимался с пяти лет. В 2010 году перешёл в футбольную школу клуба «Русенборг». После трёх лет выступления за молодёжный состав «Русенборга», в июле 2013 года Сёрлот подписал однолетний профессиональный контракт с клубом. Дебютировал в матче отборочного раунда Лиги Европы против североирландского клуба «Крусейдерс», выходя на замену на 60-й минуте матча. Cвой первый гол забил уже спустя 12 минут после выхода на поле. «Русенборг» выиграл эту встречу со счётом 7:2.

В Типпелиге дебютировал 20 июля 2014 года в домашнем матче против «Согндал», где он заменил Александра Сёдерлунна на 60-й минуте матча. 13 октября 2014 года Сёрлот продлил свой контракт с клубом до 2016 года.

Перед началом сезона 2015 Сёрлот на правах аренды перешёл в «Будё-Глимт». Главный тренер клуба  оценил Сёрлота как игрока «с хорошим телосложением и хорошо контролирующим мяч». Также он отметил, что Сёрлот в качестве нападающего отлично впишется в клубную схему 4-3-3. Сёрлот быстро стал одним из лучших игроков клуба и одним из лучших в чемпионате. В общей сложности, за сезон Сёрлот сыграл 26 матчей, забил 13 голов и ассистировал 5 раз.

6 ноября 2015 года стало известно, что Сёрлот подписал контракт с голландским «Гронингеном» на 4,5 года и покинет «Будё-Глимт» по окончании сезона. За переход Сёрлота «Гронинген» заплатил 750 тыс. евро. В своём последнем матче за «Будё-Глимт» против «Стабека» Сёрлот оформил свой второй хет-трик.

31 января 2018 года Сёрлот перешёл в английский «Кристал Пэлас», заплативший за него около 9 млн фунтов стерлингов. Контракт с норвежцем был подписан на четыре с половиной года. За полтора сезона Сёрлоту не удалось стать основным игроком команды, тренер предпочитал ему Вильфрида Заа и Андроса Таунсенда на позиции нападающего. 8 января 2019 года норвежец был отдан в аренду бельгийскому «Генту» до конца сезона 2018/19.

Международная карьера 
Сёрлот представлял юниорские сборные Норвегии разных возрастов. 25 августа 2015 года был вызван в молодёжную сборную для участия в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года среди молодёжных команд против сборной сверстников из Англии. Cёрлот на этом матче заменил Мортена Торсбю на 80-й минуте матча. Норвежцы проиграли эту встречу со счётом 0:1. В следующем матче против Казахстана Сёрлот забил гол на 69-й минуте, норвежцы выиграли эту встречу со счётом 2:1.

Статистика выступлений

Достижения 

Личные

 Лучший бомбардир чемпионата Турции: 2020 (24 гола)

Примечания 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Будё-Глимт»
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «РБ Лейпциг»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»